Marin Čilić era o atual campeão, mas desistiu antes do torneio começar devido a uma lesão no joelho. Tommy Robredo conquistou o título, derrotando Fabio Fognini na final por 6–0, 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 Richard Gasquet (Segunda rodada)
 Andreas Seppi (Semifinais)
 Fabio Fognini (Final)
 Alexandr Dolgopolov (Segunda rodada)

<ol start="5">
  '''Tommy Robredo (Campeão)
  Martin Kližan ''(Quartas de final)
  Florian Mayer ''(Primeira rodada)
  Carlos Berlocq (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Gael Monfils
|RD1-score1-1=0
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6<sup>3
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Fabio Fognini
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=7<sup>7

|RD1-seed3=5
|RD1-team3= Tommy Robredo
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Andreas Seppi
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=4

|RD2-seed1=3
|RD2-team1= Fabio Fognini
|RD2-score1-1=0
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=5
|RD2-team2= Tommy Robredo
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Dušan Lajović (Qualificado)
  Diego Sebastián Schwartzman (Primeira rodada)
  'Blaž Kavčič (Qualificado)
  Boris Pašanski (Qualificador)

<ol start="5">
 Boy Westerhof (Qualificado)
<li> Jaroslav Pospíšil (Segunda rodada)
<li> Miljan Zekić (Primeira rodada)
<li> Pavol Červenák ''(Segunda rodada)
</ol>

Qualificados

  Dušan Lajović
 ''' Joško Topić

<li>  Blaž Kavčič
<li>  Boy Westerhof

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S